FK Šilutė is een Litouwse voetbalclub uit de stad Šilutė. De club promoveerde in 2003 naar de hoogste klasse en degradeerde in 2009.

Seizoen na seizoen

Externe link
 RSSSF
 lietuvosfutbolas.lt (FK Šilutė; 2020)
 Soccerway

Silute, FK